Купина — многозначный термин:

 Купина, Екатерина Дмитриевна (род. 1986) — российская легкоатлетка.
 Купина, Наталия Александровна (род. 1940) — российский лингвист.
 Купина — село в Инчанском районе Черниговской области Украины.
 Неопалимая Купина — горящий, но не сгорающий терновый куст, в котором Бог явился Моисею, пасшему овец в пустыне близ горы Синай.
 Неопалимая Купина — иконографический тип Божией Матери в православии.

См. также 

 Купин